Världsmästerskap 1933 kan avse:

FIBT-världsmästerskapen 1933
VM i snooker 1933
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1933
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1933
Världsmästerskapen i bordtennis 1933 (januari-februari)
Världsmästerskapen i bordtennis 1933 (december)
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1933
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1933
Världsmästerskapen i konståkning 1933